Das Wort Bukasa bezeichnet

 Bukasa (Insel), Insel im Victoriasee
 Bukasa (Stadt), Stadt auf der gleichnamigen Insel
 Kasongo Bukasa (* 1979), Fußballspieler (D.R. Kongo)